Эпилог:

 Эпилог — заключительная часть, прибавленная к законченному художественному произведению и не обязательно связанная с ним неразрывным развитием действия.
 Эпилог — последний альбом «Агаты Кристи».
 Эпилог процедуры — часть машинного кода в конце процедуры (функции)
 Эпилог (фильм, 2001) — телевизионный фильм 2001 г. производства США режиссёра Майка Николса

См. также 

 Пролог